Christian Lous Lange (1869-1938), historiador i pacifista noruec, Premi Nobel de la Pau
 Gregor Lange (Havelberg, Brandenburg, 1540- Breslau, 1587), compositor alemany del Renaixement 
 Jakob Emanuel Lange, botànic 
 Jessica Lange (1949), actriu estatunidenca
 Johan Martin Christian Lange (1818-1898), botànic
 Johann Caspar Lange
 Joachim Lange, músic alemany de la segona meitat del 
 Józef Lange (1897-1972), ciclista polonès
 Gustav Lange (Schwerstedt, 1830 – Wernigerode, 1889), compositor alemany